Марко Николич:
 Николич, Марко (en; 1946—2019) — сербский актёр.
 Николич, Марко (род. 1989) — сербский боксёр.
 Николич, Марко (род. 1990) — сербский волейболист.
 Николич, Марко (en; род. в июне 1989) — сербский футболист.
 Николич, Марко (en; род. в августе 1989) — сербский футболист.
 Николич, Марко (en; род. 1997) — шведский футболист.
 Николич, Марко (род. 1998) — сербский футболист.
 Николич, Марко (род. 1979) — сербский футбольный тренер.
 Николич, Марко (род. 1977) — сербский хоккеист. Примечания